Патриций (Patricius) е име на:

 Патриций, представител на аристократичното съсловие в Древен Рим.
 Patricius, титла по времето на Константин Велики. Във Византия се казва Patrikios
 Патриций (узурпатор), вожд на юдейските въстаници против римския император Констанций II през 351/352 г.
 Патриций, баща на Августин Блажени (354 – 430)
 Флавий Патриций, под-император (цезар) на византийския император Лъв I (469/470 – 471)
 Флавий Патриций, консул 500 г.
 Петър Патриций (500 – 565), византийски дипломат

Други:
 Патрициат, градове
 Свети Патрик (390 – 460), християнски мисионер, покровител на Ирландия
 Patrikios, титла във Византия

Вижте също 
 Патриция, женско име
 Патрик, мъжко име

Мъжки имена